Ripe – miejscowość we Włoszech
 Ripe – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Ripe – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Réseaux IP Européens (Europejska Sieć IP) – stowarzyszenie zajmujące się rozwojem Internetu
 RIPE NCC – niezależna i niedochodowa organizacja wspierająca infrastrukturę sieci Internet.